Просветитель:
 Просветитель — человек, занимающийся просвещением, распространением знаний.
 Просветитель — деятель Эпохи Просвещения.
 Просветитель — популяризатор науки, автор научно-популярной литературы и т. п.
А также:
 «Просветитель» (1510—1511) — произведение игумена Иосифа Волоцкого.
 «Просветитель» (2008) — литературная премия, учреждённая Д. Б. Зиминым и фондом «Династия».